Оле́г Анато́льевич Матве́йчев (род. 1 февраля 1970, Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — российский политик, политолог и политический консультант. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва.

Автор более 90 научных публикаций и 20 монографий. На начало 2022 года входит в 40 самых популярных блогеров Живого Журнала по рейтингу самого «ЖЖ», занимал в рейтинге 33 место, следом за Аркадием Бабченко (21 место), Иреком Муртазиным (24 место) и Алексеем Кунгуровым (32 место). Был вице-губернатором Вологодской (2010—2011) и Волгоградской областей (2011—2012).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Олег Анатольевич Матвейчев родился 1 февраля 1970 в Новокузнецке Кемеровской области.

Образование 
В 1986 году после окончания школы работал в кооперативе «Органика». Параллельно работал диджеем в ночном молодёжном клубе «Спектр». Увлекался молодёжной субкультурной жизнью.

В 1993 году окончил факультет философии Уральского государственный университет имени А. М. Горького с отличием и поступил в аспирантуру в Института философии и права УрО РАН. Одновременно преподавал в школах и в вузах Екатеринбурга.

В 1995 году защитил диссертацию по теме «Философия политики Гегеля и современность» (специальность 09.00.11 — социальная философия).

В 2021 году окончил Владимирский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Профессиональная деятельность 
С 1996 по 1999 год работал научным сотрудником в Институте права и философии при РАН. С 1996 по 1999 год работал в предвыборных кампаниях в качестве политического консультанта.

В 1999 году Олег Анатольевич переехал в Москву и стал учредителем ряда информационных агентств. Занимался исследованиями и разработками в области инноваций, прогнозов, долгосрочных трендов, футурологией, пропагандой и поиском гуманитарных и технических инноваций. Одновременно он вел спецкурсы в МГУ и Высшей школе экономики. Являлся постоянным преподавателем молодёжного лагеря «Селигер».

В 2006 году Матвейчев работал консультантом, советником в управлении по внутренней политике в Администрации Президента Российской Федерации.

С 2007 по 2020 годах работал профессором Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Признан лучшим преподавателем философского факультета 2012 года, согласно опросу студентов.

Политическая деятельность 
В 2005 году был одним из авторов проекта Медиаактивист.ру, который занимал некоторое время третье место по количеству посетителей в Рунете (раздел «Политика»). Лозунг сайта — «Протестуй, не вставая с дивана». Акции протеста включали выступление против президента Латвии Вайры Вике-Фрайберга, оскорбившей ветеранов Великой Отечественной войны, кампанию «Чубайс, удавись сам», и призыв убрать Евгения Петросяна с ТВ. Являлся инициатором идеи смены имени на Гарри Поттера одного из кандидатов в Екатеринбурге.

В 2008 году работал в предвыборном штабе Дмитрия Медведева. В 2010 году занимал должность заместителя губернатора Вологодской области по связям с федеральными органами власти. В 2011—2012 годах — заместитель губернатора Волгоградской области по информационной политике.

В 2013—2015 годах был членом экспертного совета ИСЭПИ по распределению грантов Общественной палаты РФ. В 2016 году Матвейчев принимал участие в проводимых чиновниками закрытых заседаниях политологов по вопросу организации президентских выборов 2018 года.

В 2018 году был членом предвыборного президентского штаба Владимира Путина.

В 2020 году наряду с Натальей Ротенберг участвовал во Всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика». Как финалист конкурса был включён в списки кандидатов от партии «Единая Россия», и в сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной думы VIII созыва. В Госдуме VIII созыва является заместителем председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В ходе российского вторжения на Украину в апреле 2022 года в составе группы депутатов внёс проект закона о наделяющий генерального прокурора России и его заместителей правом признавать регистрацию СМИ недействительной и прекращать действие лицензии на теле- и радиовещание в случае распространения ими «фейков» о российских военных и их «дискредитации», призывов к санкциям, а также информации, в которой содержится «явное неуважение к обществу, государству и Конституции Российской Федерации».

Эксперт федеральных СМИ. Участник ток-шоу Владимира Соловьёва, Петра Толстого, Романа Бабаяна и др. Ведущий общественно-политической программы «В теме» на ТВ-канале «Москва-24». Ведущий ютуб-канала «Уши машут ослом». Постоянный лектор мероприятий ОНФ, партии «Единая Россия», Росмолодёжи. Председатель Экспертного совета ЦИК «Рейтинг».

Политические взгляды 

В ноябре 2010 года под собственной публикацией в Живом журнале Матвейчев в споре со своими читателями из-за рейтинга коррупции Transparency International изъявил желание «ещё раз намотать на гусеницы танков» противников действующей власти. Впоследствии он был вынужден оправдываться за «сетевую провокацию», которую осудил председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов.

Матвейчев является противником авторского права: по его мнению, за каждой новой мыслью, изобретением или художественным произведением стоит всё предыдущее человечество, и он не собирается предпринимать никаких действий по поводу плагиата: незаконные заимствования из работ Матвейчева были обнаружены в работе Анны Чапман, и в книге «Мифы о России» министра культуры РФ Владимира Мединского.

Свои взгляды на коррупцию в России Матвейчев изложил в книге «Мифы о коррупции», написанной в соавторстве с Артёмом Акопяном. Как отмечал журналист издательского дома «Коммерсант» Андрей Перцев, в книге обосновывается польза от коррупции: утверждается, что полезна как мелкая бытовая коррупция, так и, например, признаётся полезной взятка банка сотруднику правоохранительных органов. Ошибочными называются публичное осуждение, аресты и казни коррупционеров, как в Китае, а борьба со взяточничеством называется неверным путём.

В апреле 2020 года участник конкурса «Лидеры России» Матвейчев заявлял о необходимости отправить на урановые рудники «либеральную сволоту», а в начале мая заявил, что даже на пенсии будет «душить блядей оппозиционных». Ранее Комиссия ВШЭ по этике уже рассматривала высказывания Матвейчева и пришла к выводу, что они наносят ущерб репутации вуза. Матвейчеву рекомендовали принести публичные извинения. В 2020 году администрация ВШЭ объявила профессору политологии Матвейчеву выговор за то, что он неоднократно публиковал в Фейсбуке посты с оскорблениями и призывами к ненависти.

В январе 2022 года депутат Госдумы от партии «Единая Россия» во время протестов в Казахстане призвал к разграблению тех салонов сотовой связи в Казахстане, чьи владельцы поддерживали протестовавших. Также Матвейчев призвал к сжиганию машин и изнасилованиям жён владельцев этих салонов, а также к засовыванию палок от селфи им в задницу. Позднее он принёс извинение за это высказывание.

Вскоре после вторжения России на Украину, 27 февраля 2022 года, заявил, что Украина может продержаться не более 10 дней, а «до взятия Киева, Одессы, Запорожья, Николаева и других ключевых городов осталось три дня».

Резонансные события 
В 2009 году в московском метро появилась реклама книги Матвейчева «Американское сало», на баннерах которой были изображены звёздно-полосатые консервы с салом, включая вариант «Сало в шоколаде».

В 2022 году Матвейчев написал письмо Жозепу Боррелю о том, что просит официально наложить на него санкции в связи с тем, что он по болезни отсутствовал в Государственной Думе и не смог проголосовать за признание ДНР и ЛНР. Также в этом письме он пригласил Жозепа Борреля посетить Россию. Через несколько дней Евросоюз отреагировал и включил Матвейчева в санкционные списки под номером 604.

В феврале 2022 г. вышло опубликованное соратниками Алексея Навального расследование, согласно которому Матвейчев в 2014 году отмечал свадьбу дочери в Барселоне и регулярно путешествует по Европе. Его дочь по имени Лидия Слуцковски живет в Женеве и работает в организации, которая занимается вопросами этики в вузах, зарплату сотрудникам организации платит фонд «Время» Матвейчева, руководителем которого является его 74-летняя мама. Фонд занимается предвыборными проектами «Единой России», на которые в 2020 и 2021 годах получил из бюджета 285 миллионов рублей.

Санкции 
25 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, как депутат и пропагандист, поддерживающий Вторжение РФ в Украину.

11 марта 2022 года внесён в санкционный список Великобритании

30 сентября 2022 года был внесён в санкционные списки США

Также находится в санкционных списках Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии

Награды и поощрения 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
 Орден Дружбы Приднестровской Молдавской Республики
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (Минобороны России)
 Медаль Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству «За отличие»
 Медаль Министерства обороны РФ «За достижения в военно-патриотической работе»
 Медаль республики Крым «За защиту республики Крым»
 Медаль Вологодской области «За заслуги перед Вологодской областью»
 Знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 3-й степени
 Юбилейная медаль «К 400-летию города Новокузнецка»
 Почетный знак "Золотой знак «Новокузнецк»
 Благодарственное письмо Президента Путина (2014, 2018)
 Благодарность от Сергея Собянина

Семья 

Отец — Анатолий Константинович Матвейчев — работал в милиции экспертом-криминалистом. Мать — Светлана Николаевна Матвейчева — фармацевт.

Библиография 

 Матвейчев О. А. Политическое консультирование в России Вчера. Сегодня. Завтра. М. : Книжный мир, 2020.
 Матвейчев О. А., Перцев А. В., Черепанова Е. С. Австрийская инженерная философия для политехников. СПб. : Владимир Даль, 2019. (в печати)
 , Матвейчев О. А. Гиперборея: приключения идеи, 2018.
 Матвейчев О. А., Беляков А. В. Ватник Солженицына. — М.: Книжный мир, 2018. — 352 с.
 Матвейчев О. А., Акопян А. Мифы о коррупции, 2018.
 Матвейчев О. А., Акопян А. Современные мифы о России, 2018.
 Матвейчев О. А., Беляков А. В. Практическая софистика: запрещенные приемы. М. : Книжный мир, 2018.
 Матвейчев О. А. Революция под ключ. Кто заказывает и как осуществляются революции в современном мире // В кн.: Тетради русской экспертной школы. Русская экспертная школа, 2018.
 Матвейчев О. А., Гусев Д., Хазеев Р. Уши машут ослом. Современное социальное программирование. 3 е издание Исправленное и дополненное. Книжный мир, 2018.
 Матвейчев О. А., Беляков А. В. Россия и Китай. Две твердыни. Прошлое, настоящее, перспективы, 2017
 Информационные войны XXI века. «Мягкая сила» против атомной бомбы, 2016
 Матвейчев О. А., Беляков А. В. Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир, 2014
 Матвейчев О. А., Беляков А. В. Троянский конь западной истории, 2013 (переведена на английский)
 Уши машут ослом. Современное социальное программирование, 2002, 2008, 2013
 Повелительное наклонение истории, 2012
 Что делать, Россия? Прорывные стратегии третьего тысячелетия, 2011
 Американское сало, художественная, co-author, 2009
 Сумма политтехнологий, 2008
 Суверенитет духа, 2007
 Большая актуальная политическая энциклопедия, 2007, соавтор
 Валенурова Н. Г., Матвейчев О. А. Анти-психология. Современный человек в поисках смысла, 2004
 Китай на стыке тысячелетий, 2004
 Матвейчев О. А., Новиков В. Предвыборная кампания. Практика против теории, 2003
 Политические онтологики, 2001
 Проблемы манипуляции, 1999
 Что такое политический консалтинг?, 1998

 Беляков А., Матвейчев О. А. Предисловие. Вальтер Отто и его боги // В кн.: Греческие боги. Картина божественного в зеркале греческого духа. Владимир Даль, 2019.
 Матвейчев О. А. Правильный патриот // В кн.: Олесь Бузина. Пророк и мученик. Книжный мир, 2018.
 Этапы становления и развития рынка политических технологий в России и его перспективы // Полис. Политические исследования. — 2018. — № 2
 Философия как державная правда и иные образовательные скрепы (метафизический фельетон) // Einai: философия, религия, культура. 2018. Т. 7. № 1 (13) . С. 57-75.
 Гиперборейский вопрос в ХIХ- XX веках // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2018. Т. 18. № 3. С. 67-85.
 Пеггелер О. Новые пути с Хайдеггером. Глава I. Пути — от с(о)бытия глядя. В. Внезапность (JäHE) и своение бытийствующего (EIGNIS) / Пер. с нем.: О. А. Матвейчев, А. В. Перцев // Einai: философия, религия, культура. 2018. Т. 7. № 1 (13). С. 134—153.
 Зарождался ли нацизм в древней Греции? // EINAI: Проблемы философии и теологии. — 2017. — № 6.
 Анахарсис. «Мудрец, потому что скиф» // Философская мысль. — 2016. — № 6.
 К дискуссии о происхождении древнегреческой философии в русской и советской философской мысли // Вопросы философии. — 2016. — № 6.
 О подходах к изучению древнегреческой софистики // Философия и культура. — 2016. — № 4.
 Семь чудес гиперборейца Абариса // Философская мысль. — 2016. — № 5.
 Фамирид. Слепец-философ, изобретатель музыки // Социально-гуманитарные знания. — 2016.
 Орфей: явление с севера (постановка вопроса) // Филология: научные исследования. — 2015. — № 2.
 Понятие «рабства» у Аристотеля // Философия и культура. — Nota bene,2013. — № 10.
 Происхождение антропоморфизма греческой религии // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. — 2013. — Т. 13, Вып. 4.
 Проблемы власти в современной философии // Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах / Ин-т философии и права УрО РАН; Уральская академия государственной службы. — 2005.
 М. Эпштейн. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук // Вопросы философии. — 2005. — № 12.
 Проблема «современности» в философии Хосе Ортеги-и-Гассета // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. — 2004. — № 5.
 Программа учебного курса по истории современной западной философии. Методическое пособие, 2002
 Связи с общественностью современной школы: работа с целевыми аудиториями. Методическое пособие к образовательной программе повышения квалификации «Управление школой на основе коммуникативных технологий», 2002

Примечания

Ссылки 
 Companion website for a book Trojan Horse of Western History

Преподаватели ВШЭ
Политологи России
Блогеры России
Кавалеры ордена Дружбы (ПМР)
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям со стороны ЕС в связи с конфликтом на Украине
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании